Миниатюрный элемент питания (кнопочный элемент питания) — гальванический элемент питания размером с пуговицу. Впервые широко начал применяться в электронных наручных часах, поэтому называется также часовой батарейкой.
Другое распространённое название — «таблетка».

Различия 
Миниатюрные гальванические элементы питания отличаются по высоте, диаметру, напряжению (В) и ёмкости (мА·ч), а также химическим составом.

У каждого элемента питания есть наименование, по которому можно определить вышеназванные параметры.

Напряжение

Наименование 
Разные производители используют разную маркировку, вследствие чего иногда бывает непросто найти замену отслужившему элементу питания. Ниже приводятся наиболее распространённые наименования.

Серебряно-цинковые элементы 
 LD — для электроприборов с низким и равномерным энергопотреблением.
 HD — для электроприборов с высоким и неравномерным энергопотреблением.
 MD — для любых режимов. (нет в таблице)

Марганцево-щелочные элементы

Воздушно-цинковые элементы

Литиевые элементы (3V) 

Большинство производителей использует одинаковую схему наименований.

Элементы типоразмера CR2032 имеют особую сферу применения: именно они используются для питания постоянно действующих энергозависимых компонентов (CMOS-память, часы) подавляющего большинства материнских плат современных компьютеров.

Дисковые аккумуляторы 

Существуют также дисковые аккумуляторы (например, никель-кадмиевые или литиевые). Они имеют меньшую, в сравнении с гальваническими элементами, ёмкость.

Они применяются как альтернатива гальваническим элементам в устройствах, требующих частой смены источника питания (слуховые аппараты, фотовспышки, электрические фонарики), а также для резервного питания часов различных устройств (например, игровой приставки Sega Dreamcast), в наручных часах с подзарядкой от солнечных батарей.

В СССР для питания электронных устройств были распространены дисковые никель-кадмиевые аккумуляторы.

Опасность 
Из-за своего размера миниатюрные элементы питания могут быть легко проглочены детьми.

Попавший в пищевод или дыхательные пути миниатюрный элемент питания или аккумулятор может привести к химическим и термическим ожогам. В случае застревания и длительного воздействия застрявший элемент питания может вызвать летальное кровотечение. 

В целях предотвращения этого крышки батарейных отсеков на детских игрушках, использующих такие элементы питания или аккумуляторы, часто оснащают фиксирующими винтами, иногда с нестандартной головкой.

См. также 
 Батарея элементов питания (батарейка)
 батарея A23
 батарея A27
 батарея «Крона»

Примечания

Ссылки 
 
 Размеры и типы элементов питания
 Battery Cross Reference Guide

Типоразмеры гальванических элементов
Источники питания
Гальванические элементы
Электрические аккумуляторы